Osoby:
 Alan Durban – walijski piłkarz

Miejsca:
 Durban – miasto i główny port Republiki Południowej Afryki
 Durban – główna stacja kolejowa w Durbanie
 Port lotniczy Durban
 Durban – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Gers

Inne:
 HMS Durban – brytyjski lekki krążownik

Zobacz też:
 Durban-sur-Arize – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Ariège
 Durban-Corbières – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Aude